Hambacher Mühle ist ein Orts- und Gebäudename:

 Hambacher Mühle (Bühlerzell), Hof im Ortsteil Geifertshofen der Gemeinde Bühlerzell im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Hambacher Mühle (Neustadt), Getreidemühle in der kreisfreien Stadt Neustadt an der Weinstraße, Rheinland-Pfalz